Clapp Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clapp Hill (Georgia)	
 Clapp Hill (New York)